Торансо () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.
 Торансо, Патрисио (род. 1982) — аргентинский футболист, вингер клуба «Уракан» и сборной Аргентины.

Топонимы 
 Корвера-де-Торансо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия.
 Сантьюрде-де-Торансо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.